El algodón orgánico es generalmente definido como el algodón que es plantado orgánicamente en países subtropicales como la India, Turquía, China, y partes de los EE.UU. con plantas no modificadas genéticamente, y sin el uso de cualquier sustancia química agrícola sintética como fertilizantes o pesticidas, a excepción de aquellos permitidos por su certificación ecológica. El objetivo de su producción es el de promover y mejorar la biodiversidad y los ciclos biológicos. En los Estados Unidos, las plantaciones de algodón también tienen que satisfacer los requisitos del Programa Orgánico Nacional (NOP) del USDA para ser considerado orgánico.  Esta institución determina las prácticas permitidas para el control de plagas, crecimiento, fertilización, y manejo de los cultivos orgánicos.

, 265,517 fardos de algodón orgánico fueron producidos en 24 países y a lo largo del mundo la producción estaba creciendo a una tasa de más del 50% al año. En la temporada 2016/2017, la producción anual global alcanzó las 3,2 millones de toneladas.

Huella ecológica 
El algodón cubre aproximadamente el 2.5% de la tierra cultivada a nivel mundial, pero utiliza 10-16% de los pesticidas (incluyendo herbicidas, insecticidas, y defoliantes), más que cualquier otro cultivo importante. Las consecuencias medioambientales del uso elevado de químicos en los métodos de cultivo no orgánico de algodón incluyen:

 Las sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de algodón contaminan el aire y las aguas de superficiales.
 Reducción en la biodiversidad y un cambio en el equilibrio de los ecosistemas debido al uso de pesticidas.

Como es el caso para cualquier comparación entre cultivos orgánicos y "convencionales", se tienen que tomar recaudos para estandarizar por cosecha más que por área ocupada. Como muchos cultivos, la cosecha por hectárea en granjas de algodón orgánico es significativamente menor comparada a los métodos convencionales; esta diferencia en la cosecha significa que el agua utilizada para producir la misma cantidad de fibra de algodón puede ser más alta en los cultivos orgánicos.

Pesticidas 
El algodón orgánico crece sin el uso de pesticidas sintéticos. Aun así, los cultivadores orgánicos son capaces de utilizar una variedad de pesticidas aprobados, incluyendo piretrinas sacadas de las plantas, el sulfato de cobre como molusquicida y fungicida, y una gama de jabones potásicos, entre otros. Las tasas de aplicación de pesticidas orgánicos usualmente pueden exceder a las de los sistemas convencionales de cultivo, principalmente debido a los déficits en la cosecha de los métodos orgánicos, y los pesticidas orgánicos pueden ser tan tóxicos como sus contrapartes sintéticas. Los campos de algodón convertidos al sistema orgánico deben testearse regularmente para asegurarse que no queden residuos de pesticidas durante un período de transición de unos 2 o 3 años. En algunos casos, las compañías han realizado pruebas sobre los pesticidas residuales en las fibras o las telas para asegurarse que no hay trampas de parte de los granjeros. El uso de insecticidas, herbicidas, fertilizantes, y el agua han declinado en sistemas convencionales como resultado directo de la adopción extendida del algodón modificado genéticamente, el cual es responsable de encima del 95% del algodón crecido en los EE.UU., India y China. La certificación orgánica prohíbe uso de variedades genéticamente modificadas, y los cultivadores orgánicos son incapaces de beneficiarse de la reducción en los impactos medioambientales (p. ej., reducción del uso de pesticidas y agua mientras las tasas de cosecha crecen debido al algodón genéticamente modificado).

Distribución de Producción de Algodón Orgánico 
El algodón orgánico corresponda a tan solo el 1 o 2% de la producción de algodón global, y actualmente está siendo plantado en muchos países. Los productores más grandes (2018) son India (51%), China (19%), Turquía (7%) y Kirguistán (7%). La producción de algodón orgánico en África tiene lugar en al menos 8 países. El primer productor (1990) fue la organización SEKEM en Egipto; los labradores implicados más tarde convencieron al gobierno egipcio de convertir 400,000 hectáreas de producción de algodón convencional a métodos integrados, consiguiendo una 90% reducción en el uso de pesticidas sintéticos en Egipto y un 30% aumento en cosechas.

Varias iniciativas de la industria para apoyar a cultivadores orgánicos, y de varias compañías, incluyendo Nike, Walmart, y C&A ahora incorporan el algodón orgánico como parte de sus cadenas de suministro.

Véase también 

 Comercio justo
 Ropa sostenible
 Moda sostenible

Ropa y ambiente
Agricultura ecológica
Algodón

Enlaces externos